Assedio di Capua (211 a.C.) – durante la seconda guerra punica;
 assedio di Capua (1501) – durante la guerra d'Italia del 1499-1504
 assedio di Capua (1734) – nell'ambito della conquista borbonica delle Due Sicilie;
 assedio di Capua (1860) – da parte del Regno di Sardegna nei confronti del Regno delle due Sicilie.